De World Matchplay 2012 was de 19e editie van de World Matchplay darts. Het toernooi werd georganiseerd door de PDC en werd gehouden van 21 tot en met 29 juli 2012 in de Winter Gardens te Blackpool. Phil Taylor wist het toernooi voor de 5e keer op rij te winnen. In de finale was hij met 18 – 15 te sterk voor James Wade.

Prijzengeld

Kwalificatie
De top 16 van de PDC Order of Merit zijn gekwalificeerd als geplaatste spelers. De overige 16 plaatsen zijn naar de top 16 niet-gekwalificeerde spelers van de PDC ProTour Order of Merit gegaan, zij zullen gekwalificeerd zijn als ongeplaatste spelers.

Schema

Darts in 2012
2012